Юрьевский уезд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и Иваново-Вознесенской губернии РСФСР, существовавшая в 1778—1929 годах. Уездный город — Юрьев-Польский.

География 
Уезд был расположен на севере Владимирской губернии. Граничил с Переславским и Александровским уездами на западе, с Покровским и Владимирским на юге, с Суздальским на востоке, а также с Ярославской губернией на севере. Занимал площадь в 3 005,5 км² (2 641 вёрст²). В 1926 году площадь уезда составляла 2 979 км².

Располагался на части территорий современных Юрьев-Польского и Кольчугинского районов Владимирской области, Гаврилово-Посадского и Ильинского районов Ивановской области.

Реки 
Из рек более значительна Нерль, протекающая в северной части уезда. К югу от Нерли расположен водораздел, откуда берёт начало река Колокша, текущая к юго-востоку. В юго-западной части уезда протекает река Пекша. Все названные реки, имеющие многочисленные притоки, несудоходны и впадают в реку Клязьму в пределах Владимирского (Нерль и Колокша) и Покровского (Пекша) уездов.

История 

Юрьевский уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества (с 1796 Владимирской губернии).

7 сентября 1925 года Юрьев-Польский уезд был передан Иваново-Вознесенской губернии в составе 8 волостей: Гаврилово-Посадской, Калининской, Ленинской, Лучинской, Мирславской, Симской, Тумской и Юрьевской.

В 1929 году Юрьев-Польский уезд был преобразован в Юрьев-Польский район в составе Александровского округа вновь образованной Ивановской Промышленной области.

Население 
Население уезда в 1859 году — 82 581 человек. По переписи 1897 года в уезде было 92 629 жителей (41 230 мужчин и 51 399 женщин). На 1 вёрсту² приходится жителей — 35,1 (по Владимирской губернии — 35,4 жителя). По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 127 842 человек, из них городское — 10 346 человек (8,1 %).

По сословию 
 дворяне — 158,
 духовенство — 1075,
 купцы — 157,
 мещане — 922,
 крестьяне — 84 519,
 прочие — 37.
По переписи 1897 г. грамотных оказалось 43 % мужчин и 10 % женщин.

Административное деление 

В 1890 году в состав уезда входило 14 волостей

По данным 1913 года центр Глумовской волости перенесен в село Бережок, центр Давыдовской волости — в село Ильинское.

Населённые пункты 
По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда:

Экономика 

Фабрично-заводская промышленность была развита слабо. Кроме фабрик для выделки хлопчатобумажных тканей в городе Юрьеве, имелся лишь завод «Товарищество латунного и меднопрокатного завода Кольчугина» при селе Васильеве, близ станции Келлерово, Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Рабочих на заводе было ок. 1400 человек. Хотя земледелие сильно развито в уезде, тем не менее неземледельческими промыслами занимаются 88,5 % всех крестьянских наличных дворов, 77,2 % всего мужского населения в рабочем возрасте и 12,2 % женщин в том же возрасте.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Алфавитный список населенных мест Юрьевского уезда
 Старые карты Юрьев-Польского уезда

Уезды Владимирской губернии
Уезды Иваново-Вознесенской губернии